Peter Greenaway (1942-), artiste britannique
Kate Greenaway (1846-1901), écrivaine anglaise
Gavin Greenaway (1964-), compositeur de musique anglais

Dans la fiction 
Ellie Greenaway, personnage de Esprits criminels

Homonymie de patronyme